David Marr ist der Name folgender Personen:

* David Marr (1945–1980), britischer Neuroinformatiker
 David Marr (Journalist) (* 1947), australischer Journalist und Biograph
 David G. Marr (* 1937), US-amerikanischer Historiker
 Dave Marr (1933–1997), US-amerikanischer Golfspieler und Sportkommentator